Малая Мельница — топоним в России.

Населённые пункты 
 Малая Мельница — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Малая Мельница — деревня в Пыталовском районе Псковской области.

Река 
 Малая Мельница — река.

См. также 
 Мельница
 Большая Мельница